Able est un adjectif anglais qui signifie « capable, habile ».

Nom 
Able peut désigner :
 Able, une des bombes nucléaires testées lors de l'opération Crossroads ;
 Able, le second étage de la fusée Vanguard ;
 Able, l'un des deux  (et êtres vivants) à être allés dans l'espace et en être revenus.
 , un cyclecar français construit entre 1920 et 1927 à Avignon.

Patronyme 

 Forest Able (1932-), un joueur professionnel de basket-ball ;
 Whitney Able (1982-), une actrice américaine.

Sigle 

ABLE peut désigner :
  (ABLE Commission) ;
  (ABLE India).

Voir aussi 
 Able de Heckel, une sorte de poisson